Jannat bezeichnet:

 Hamed Jannat
 Dschanna